Kokusai Ku-7 (яп. 真鶴 «Маназуру» («Журавль»)) — проект планера имперской армии Японии периода Второй мировой войны. Кодовое имя союзников - «Базард» (англ. Buzzard).

История создания 
В 1942 году фирма Kokusai получила заказ на изготовление тяжелого транспортного планера, который получил название Ku-7. Поскольку проект не имел высокого приоритета, то работы шли медленно. Еще одним фактором, который тормозил работы, было то, что Ku-7 должен быть самым большим планером из тех, что когда-либо выпускались в Японии.

Новая машина имела оригинальную конструкцию. Несмотря на большие размеры, она была построена по двобал. схеме с разнесенным оперением и большой центральной гондолой, в которой могли разместиться 32 полностью экипированыx десантникa или цистерна с топливом массой 8 тонн. Шасси не складывалось. Загрузка и разгрузка планера осуществлялась через раздвижные секции в задней части гондолы. Через большую массу планер могли буксировать только тяжелые бомбардировщики Ki-49-II или Ki-67-I.

Первый полет состоялся в августе 1944 года. Но на то время положение Японии значительно ухудшилось, в приоритете авиационной промышленности были истребители, особенно истребители-перехватчики, поэтому Ku-7 в серию не пошел. Но несмотря на это, фирма Kokusai по собственной инициативе разработала на базе Ku-7 прототип тяжелого транспортного самолета Kokusai Ki-105.

Тактико-технические характеристики 
Технические характеристики

 Экипаж: 2 человека

 Пассажиры: 32 человека

 Длина: 19,92 м

 Размах крыла: 35,00 м

 Масса пустого самолёта: 3 536 кг

 Масса снаряженного самолёта: 12 000 кг

Лётные характеристики

 Крейсерская скорость: 220 км/ч

 Максимальная скорость: 335 км/ч